Le tournoi de tennis de Tucson est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1977 se dispute du 15 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tucson
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1977
Tucson
Tennis aux États-Unis en 1977
Sport en avril 1977